Бердышев — русская фамилия; имеет женскую форму Бердышева. Происходит от древнерусского прозвища Бердыш.

Известные носители
 Бердышев, Абдумаувлен Сулейманович (род. 1958) — доктор физико-математических наук.
 Бердышев, Анатолий Васильевич (1947—2015) — советский артист балета, ведущий солист Новосибирского театра оперы и балета (1966—1990), народный артист РСФСР (1976).
 Бердышев, Андрей Яковлевич (в монашестве Андриан; 1871—1934) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Семипалатинский и Миасский.
 Бердышев, Борис Васильевич (1948—2015) — доктор технических наук, профессор Московского государственного университета инженерной экологии (МГУИЭ).
 Бердышев, Василий Архипович (1908—1981) — Герой Советского Союза.
 Бердышев, Виталий Иванович (род. 1939) — доктор физико-математических наук, академик РАН, директор Института математики и механики УрО РАН (2000—2015).
 Бердышев, Геннадий Дмитриевич (1930—2016) — биолог, генетик.
Бердышев Илья Семёнович (13.10.1957, Ленинград, СССР – 02.05.2014, Санкт – Петербург, Россия) — психиатр, психотерапевт, сексопатолог, правозащитник, известный детский врач психиатр-психотерапевт с 30-летним стажем работы в сфере детства и отрочества. В течение 20 лет — сотрудник кризисно-профилактического отделения ГУЗ ЦВЛ “Детская психиатрия” имени С.С.Мнухина, последние 10 лет — старший преподаватель кафедры психологии поведения и превенции поведенческих аномалий факультета психологии СПбГУ.

Примечания

См. также 
 Бердышево